Nöggerath ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich der großen Wallebene des Schickard, nordöstlich von Schiller.
Der mäßig erodierte Krater liegt eingetieft in einem Plateau, das Kraterinnere ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Geologen Johann Jacob Nöggerath offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Nöggerath auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)